Ditropinotus är ett släkte av steklar. Ditropinotus ingår i familjen gallglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gallglanssteklar
Ditropinotus